Belgicum est originellement une déclinaison (notamment le nominatif neutre singulier) d'un adjectif latin signifiant « qui a trait à la Gaule Belgique », repris en latin moderne pour signifier « qui a trait à la Belgique ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, belgicum est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 Regnum Belgicum est le nom latinisé du Royaume uni des Pays-Bas (1815-1839).
 Mare Belgicum est un ancien nom de la mer du Nord, et aussi de la mer de la mer de la Tranquillité sur la Lune.

Culture et société 
 Belgicum est une exposition photographique de Stephan Vanfleteren sur les Bruxellois, qui s'est tenue au Fotomuseum d'Anvers en 2007-2008.
 Bellum Belgicum est la traduction en latin, parue en 1609, de l'Histoire des guerres de Flandre de Pompeo Giustiniani.

Épithète spécifique